Difference (band), Noorse psychedelische rockband van 1966-69 en opnieuw van 1974-1980
 Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, een Amerikaans wetenschappelijk tijdschrift sinds 1989
 Differences (Ginuwine), een lied uit 2001 van Ginuwine
 Difference (Dreamtale), een muziekalbum uit 2005 van Dreamtale